Termin  ima više značenja.

 .py, највиши Интернет домен за Парагвај
 Piridin, čest ligand u koordinacionoj hemiji